Chianti Classico est l'appellation de produits agricoles de qualité reconnus, au niveau européen, d'origine protégée (AOP).

Originaire de Toscane, cette dénomination peut désigner :
Une huile extra-vierge d'olive à l'étiquette libellée Chianti Classico suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta.
Un vin à l'étiquette libellée Chianti Classico  suivie de la mention DOP ou  Denominazione di origine protetta.

Notes et références 

 

Cuisine toscane
Chianti (région)